Die Synsam Swedish Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Juli 2006 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Newport die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships und in Gstaad die Allianz Suisse Open Gstaad gespielt, welche genau wie die Synsam Swedish Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Rafael Nadal, der in diesem Jahr nicht erneut beim Turnier antrat. Im Finale standen sich die beiden ersten der Setzliste Nikolai Dawydenko und Tommy Robredo gegenüber, in dem sich letzterer in zwei Sätzen durchsetzte. Robredo gewann seinen zweiten Titel der Saison und den vierten Titel der Karriere.
Im Doppel siegten Jonas Björkman und Joachim Johansson im Vorjahr. Sie traten nicht erneut zusammen an; Johansson trat gar nicht beim Turnier an, während Björkman mit Thomas Johansson den Titel erneut gewinnen konnte. Sie gewannen das Turnier als Setzlistenzweite mit einem Satzverlust. Für Björkman war es der 48., für Johansson der 1. und einzige Doppeltitel. Björkman gewann zudem den sechsten Titel in Båstad, was ihn zum Rekordsieger macht.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 152 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 136 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Båstad